Kamel Ghilas – ex calciatore algerino
 Nabil Ghilas – calciatore algerino